Раффлезия Арнольда () — вид растений-паразитов из рода  семейства , типовой вид этого рода. Раффлезия Арнольда цветёт одиночными цветками, которые являются одними из наиболее крупных на планете: их диаметр 60—100 см, а масса — до 8 кг.

Распространение 

Ареал вида ограничен островами Суматра и Калимантан (другие виды раффлезии встречаются и в других районах Юго-Восточной Азии, включая Филиппины; многие виды этого рода находятся под угрозой исчезновения).

Название 
Правильное название таксона на русском языке — Раффлезия Арнольда; вид был назван в честь  (1782—1818), английского врача и натуралиста, работавшего в 1818 году на Суматре в экспедиции сэра Томаса Стэмфорда Раффлза (1781—1826). Растение было обнаружено местным проводником, работавшим с доктором Арнольдом, в дождевых лесах юго-западной части этого острова.

В некоторых русскоязычных источниках приводится неверное русское название таксона Раффлезия Арно́льди. Это, в частности, может быть связано и с тем, что по видовому эпитету научного названия — arnoldii — затруднительно определить исходную форму фамилии: это может быть и Arnold, и Arnoldi.

Также встречаются названия «трупная лилия» и «цветок лотоса» ().

Биологическое описание 

Раффлезия встречается во влажных тропических лесах в местах произрастания лиан из рода  семейства . Как и некоторые другие растения-паразиты, раффлезия не имеет выраженного стебля, листьев и даже корней, получая питательные вещества из организма хозяина.

Цветки Раффлезии Арнольда обоеполые, имеют красновато-коричневую окраску, они достаточно массивные и имеют специфический аромат (тухлого мяса), привлекающий насекомых (основные опылители — лесные мухи). Созревание бутона длится в течение нескольких месяцев, в то же время цветение продолжается несколько дней.

Плоды имеют форму ягод и содержат многочисленные семена. Распространение семян осуществляется как крупными млекопитающими (например, слонами, к ступням которых приклеиваются раздавленные ягоды), так и насекомыми (например, муравьями).

В связи с массовой вырубкой лесов существенно сокращаются и места произрастания раффлезии.

Примечания

Ссылки 
 Раффлезия на сайте Департамента леса малайзийского штата Саравак 

Раффлезиевые
Флора Юго-Восточной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей